Пеннины — название географических объектов на территории Великобритании:

 Пеннины — бывшее королевство 
 Пеннины или Пеннинские горы — горная система, высотой около 900 метров